Панама принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 5 мужчин.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года